Aalborg Pirates (tidligere AaB Ishockey og Aalborg Ishockey) er en dansk ishockeyklub fra Aalborg, som spiller i den bedste danske række, Metal ligaen.

Historie 
Klubben blev oprettet i 1967 som en afdeling i sportsklubben AaB, som på daværende tidspunkt havde fodbold og cricket på programmet.

Selvstændig klub 
I 1980 blev AaB Ishockey udskilt fra AaB i foreningsregi, men fortsatte under samme navn indtil 1997. I 1997 fusionerede AaB Ishockey med Ishockeyklubben Aalborg (IK Aalborg), og fra 1997 og til 2003 optrådte Aalborgs eliteishockeyhold under navnet Aalborg Ishockey Klub (AIK).

Overtaget af AaB-koncernen 
Fra 2003 optrådte holdet igen under navnet AaB Ishockey, nu med AaB A/S som ejer.

Solgt til private investorer 
Fra sæsonen 2012/2013 hedder holdet ikke længere AaB Ishockey, da AaB A/S 1. februar 2012 meddelte fondsbørsen, at ishockeydelen skulle sælges. Et nyt selskab ved navn Aalborg Ishockey A/S overtog licensen fra AaB d. 1. juni 2012. Herefter optræder holdet i AL-Bank Ligaen som Aalborg Pirates.

CHL 
Med deres sejr i Metal Ligaen i 2018 kvalificerede holdet sig til Champions Hockey League. Første kamp blev spillet den 30. august 2018 mod det schweiziske hold ZSC Lions. Kampen endte med en sejr på 6-5 til Zürich i overtid. Anden kamp fandt sted den 1. september mod østrigske Vienna Capitals. Her fik Pirates sejren, da kampen endte 3-2 i overtid. Returkampene i Danmark endte begge med nederlag til Pirates. Den 6. september tabte de 6-1 til Vienna Capitals og den 8. september tabte de 2-1 til ZSC Lions. De resterende to kampe blev spillet mod Frölunda HC henholdsvis den 9. og den 16. oktober. Begge kampe endte med nederlag til Pirates på henholdsvis 6-0 og 5-1, og dermed var deltagelsen i CHL slut for denne gang.

Meritter

DM

Pokalen

Isarena 
Aalborg Ishockey har siden indvielse i februar 2007 haft hjemmebane i Gigantium Isarena, som med 5000 tilskuerpladser er Danmarks største ishockeyarena. Den ny arena erstattede den gamle Aalborg Skøjtehal fra 1967. Hallen blev i 2018 omdøbt til Cool East Arena. Til sæsonen 18/19 fik isarenaen igen nyt navn i form af Bentax Isarena. Senere overtog Sparekassen Danmark sponsoratet, og Isarenaen hedder i dag Sparekassen Danmark Isarena.

Topspillere gennem tiderne 
Topspillere opdateret pr. 22. januar 2018.
 Bo Nordby Tranholm
 Martin Rajtar
 Fredrik Åkesson
 Ronny Larsen

Spillertruppen

Sæsonen 2011-12 
Spillertruppen opdateret pr. 30. december 2011.

Sæsonen 2017-18 
Spillertruppen opdateret pr. 5. april 2018.

1Sonny Hertzberg var kun en del af truppen, på lån, i slutspillet. Han blev ikke købt efter lånets periode udløb.2Martin Højbjerg startede sæsonen i #46, men skiftede efter længere skades periode til #91.

Sæsonen 2018-19 
Spillertruppen opdateret pr. 1. oktober 2018.

1Aalborg Pirates valgte d. 16. oktober 2018, at fritstille #28 David Friedmann fra sin kontrakt.
2Aalborg Pirates valgte d. 21. november 2018, at fritstille #9 Jack Walker fra sin kontakt.
3Aalborg Pirates valgte d. 5. februar 2019, at afbryde samarbejdet med træner Jason Morgan, med øjeblikkelig virkning.

Sæsonen 2019-20 
Spillertruppen opdateret pr. 21. juli 2019.

Sæsonen 2021-22 
Spillertruppen opdateret pr. 11. Februar 2022

Folkene omkring holdet 
Opdateret pr. 5. februar 2019.

Nuværende trænerteam 
 Garth Murray (Head coach; 2019-)
 Ronny Larsen (Assistenttræner)

Materialefolk 
 Henrik Pedersen (Holdleder)
 Aksel Lønvig (Holdleder)
 John Nordby (Holdleder)
 Flemming Heiberg (Holdleder)
 Brian Søgaard (Materialemand)
 Christian Nielsen (Materialemand)
 Jesper Christensen (Materialemand)
 Claus Thougaard (Materialemand)
 Arly Hansen (Materialemand)
 Jan Heinrich (Fysioterapeut)
 Jens Haase (Læge)
 Anne Mette Stausholm (Læge)
 Geert Willander (Læge)
 Torben Keller (Fysisk træner)

Ledelse 
 Lars Laursen (Direktør)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 AaB Ishockey
 AaB Ishockey Ungdom 
 AaB Ishockey Support 
 Red Knights

 
Ishockeyklubber i Danmark
Pirates
Ishockeyklubber i Superisligaen